Tiro (em grego: Τυρώ), na mitologia grega, era uma princesa de Tessália.

Família 
Tiro era filha de Salmoneu e Alcidice, ela se casou com Creteu (seu tio) mas amava Enipeu. Tiro deu à luz Pélias e Neleu, filhos gêmeos de Poseidon. Com Creteu teve Esão, Feres e Amythaon. Esão era pai do herói Jasão.

Mitologia 
Apesar de se casar com Creteu, Tiro amava Enipeu, um deus do rio, ela o perseguia mas ele a recusava. Um dia Posidão, disfarçou-se de Enipeu para ter Tiro, e dessa união nasceram os gêmeos Pélias e Neleu. Ela abandonou seus filhos em uma montanha para morrer, mas eles foram encontrados por um pastor que os criou como seus. Quando chegaram à idade adulta, Pélias e Neleu encontraram Tiro.

Seus filhos gêmeos mataram Sidero, por ela ter maltratado sua mãe (Salmoneu se casou com Sidero quando Alcidice, sua esposa e a mãe de Tiro, morreu). Sidero tentou se esconder em um templo de Hera, entretanto foi morta por Pélias causando um ódio eterno de Hera por ele.

Logo depois, Tiro se casou com Sísifo, seu tio paterno e com ele teve dois filhos. Foi dito que seus filhos matariam Salmoneu, então Tiro os matou para salvar seu pai.

Mitologia grega